Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Oktober 2006 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der den Titel erfolgreich verteidigen konnte. Bei seiner vierten Finalteilnahme war es sein zweiter Sieg und sein 52. Titel insgesamt auf der ATP Tour. Im diesjährigen Final schlug er Jarkko Nieminen in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Im Doppel traten Mark Knowles und Daniel Nestor nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Nestor gar nicht am Turnier teilnahm, schaffte es Knowles zusammen mit James Blake in den Final, wo sie den Brüdern Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:1 unterlagen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 829'000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850'250 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Oktober 2007 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikationen überstanden und standen somit im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Münchenstein